Icare (du grec  via le latin ) est initialement un personnage mythologique. Son nom est aussi employé dans d'autres contextes.

Sciences et technologies

Astronomie et planétologie 
 (1566) Icare est un astéroïde géocroiseur.
 Icare est la seconde étoile la plus lointaine jamais observée individuellement ( d'années-lumière).

Culture et société

Aéronautique 
 Icare est une revue consacrée à l'histoire de l'aviation éditée par le Syndicat national des pilotes de ligne.
 La coupe Icare est la plus grande manifestation mondiale de vol libre.

Bande dessinée 
 Icare est un manga dont le dessinateur est Jirô Taniguchi, et le scénariste Moebius.
 Icare est un personnage de Marvel Comics.

Cinéma et télévision 
 I… comme Icare est un film d'Henri Verneuil (1979).
 La base Icare est le nom d'une base militaire fictive dans la série télévisée Stargate Universe.
 Icare (en anglais Icarus), un film documentaire américain de Bryan Fogel et Dan Cogan, sorti en 2017, Oscar du meilleur film documentaire en 2018.
 Icare, un court métrage franco-belge de Nicolas Boucart sorti en 2017.
 Icare, un long-métrage d'animation luxembourgeois de Carlo Vogele sorti en 2022.

Entreprises et produits 
 ICARE est un Institut de recherche en informatique fondé en 1991, à Sierre (Suisse) 
Icare est un installateur d'applications Internet libre (2007).
 Icare est une entreprise française d'assurances spécialisée dans le domaine automobile.
 ICARE est un logiciel d'aide à la rédaction des procédures utilisé par la gendarmerie nationale française.

Jeu vidéo 
 Icare : L'envol du jeu vidéo est un magazine français consacré aux jeux vidéo.

Mythologie grecque 
 Icare, fils de Dédale, est célèbre pour avoir volé trop près du soleil.
 Voir aussi  (Icarios d'Athènes et Icarios de Sparte).

Peinture 
 La Chute d'Icare est un tableau de Pieter Brueghel l'Ancien (1558).
 La Chute d'Icare est un tableau de Matisse (1943).
 La Chute d'Icare est un tableau de Pablo Picasso (1958).
 La Chute d'Icare est un tableau de Marc Chagall (1974-1977).

Anthroponyme 
 Icare était le pseudonyme de Roque Carrion, un résistant espagnol actif en Bretagne.

Notes et références 

Homonymie de titre